Блева́ка — топоним, встречающийся в Темрюкском районе Краснодарского края России:

 Блевака — грязевой вулкан на окраине станицы Ахтанизовской.
 Блевака — грязевой вулкан на косе Чушка.